Загальне визначення:
 Стратегія (, мистецтво полководця) — загальний, недеталізований план певної діяльності, який охоплює тривалий період, спосіб досягнення складної мети.

В комп'ютерних іграх:
 Покрокова стратегія
 Стратегія в реальному часі

В теорії ігор:
 Стратегія
 Стратегія змішана,
 Стратегія чиста
 Стратегія поведінки
 Стратегія оптимальна
 Еволюційно стабільна стратегія

Військова стратегія:
 Ядерна стратегія

В спорті:
 Про систему гри в спорті, за якої окремі ходи, комбінації, прийоми підпорядковано загальному, раніше обміркованому плану.
 У переносному сенсі, мистецтво економічного, суспільного і політичного керівництва масами, яке має визначити головний напрям їхніх дій, вчинків. Спосіб дій, лінія поведінки кого-небудь.

В економіці:
 Операційна стратегія
 Інвестиційна стратегія
 Ринкова стратегія — система заходів, яка використовується організацією (фірмою, підприємством, країною) для розширення своєї збутової діяльності.
 Корпоративна стратегія
 Стратегія диверсифікації — система заходів, яка використовується для того, щоб організація не стала надто залежною від одного стратегічного господарського підрозділу або асортиментної групи товарів.
 Стратегія диференціації — стратегія маркетингу, яка полягає в політиці виділення фірмою своєї продукції (або послуг) як особливої, відмінної від конкуруючої продукції (послуг).

Стратегічні розробки для України:
 Книга «Стратегії розвитку України: теорія і практика», Національний інститут стратегічних досліджень, 2002;
 Ялтинська Європейська стратегія (YES), Пінчук Віктор — з 2004-го;
 «Всеукраїнське Віче», «План розвитку країни», Богословська Інна Германівна — 2005;
 Перші Президентські Слухання «Виклики, породжені свободою» за участю Віктора Ющенка — 2005;
 «Український прорив», виборча програма Юлії Тимошенко — 2007;
 «Програма розвитку України», замовлена доброчинним фондом «Розвиток України», який засновано СКМ, Ахметов Ринат Леонідович — 2007.

Джерела інформації

Див. також 
 SWOT-аналіз

Багатозначні терміни
Управління
Стратегічний менеджмент